Тутна́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 50 км на південь від Діжона, 70 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Тутнан на сайті французького Національного інституту географії
 Тутнан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тутнан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тутнан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тутнан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара